

Geografia

Austria 
 Vorderland-Feldkirch – region

Szwajcaria 
 Vorderland – dawny okręg w kantonie Appenzell Ausserrhoden